Невод — орудие рыбного лова
 НЕВОД — Нейтринный ВОдный Детектор